Herning-Ikast Håndbold (prescurtat HIH; anterior: FC Midtjylland Håndbold) este un club feminin danez de handbal profesionist cu sediul în Ikast. Începând din 1991, echipa joacă în Damehåndboldligaen (Liga Feminină Daneză), competiție numită oficial Bambusa Kvindeligaen din motive comerciale. În 1998, Ikast a câștigat pentru prima dată campionatul danez. De asemenea, echipa este deținătoare a Cupei EHF și a Cupei Cupelor.

Istorie 
Clubul a fost fondat pe 20 iunie 1970, cu numele Ikast FS Håndboldafdeling, după unirea departamentelor de handbal ale Ikast DUI și Ikast Skytte Gymnastik Forening. Succesul a venit abia în 1991, când echipa a câștigat Cupa Danemarcei și a acces în prima divizie, Dame Håndbold Ligaen. În 1998, echipa a câștigat din nou Cupa Danemarcei, precum și primul titlu de campioană a Danemarcei.

La începutul lui noiembrie 2008 s-a anunțat că divizia profesionistă a Ikast-Brande EH a fost preluată de clubul de fotbal FC Midtjylland. Drept rezultat, echipa și-a modificat numele în FCM Håndbold și și-a schimbat culorile, din albastru și galben în roșu și negru.

De-a lungul anilor, clubul a mai suferit câteva schimbări de nume: Ikast FS Elitehåndbold ApS (1997), Ikast-Bording Elitehåndbold A/S (1999), Ikast-Brande Elite Håndbold (2008) și FCM Håndbold.

Palmares

Palmares național 
Campionatul danez
 Aur: 1998, 2011, 2013, 2015 
 Argint: 1999, 2003, 2008, 2014, 2016, 2019
 Bronz: 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2012, 2017, 2021

Cupa Danemarcei
 Câștigătoare: 1990, 1998, 1999, 2001, 2012, 2014, 2015, 2019

Palmares european 

Liga Campionilor EHF
 Semifinalistă: 2003, 2014

Cupa Cupelor
 Câștigătoare: 2004, 2015
 Semifinalistă: 2000

Cupa EHF
 Câștigătoare: 2002, 2011
Finalistă: 2007
Semifinalistă: 2008, 2013

Trofeul Campionilor EHF
 Câștigătoare: 1998
Finalistă: 2002
Semifinalistă: 2003

Cupa Challenge
 Câștigătoare: 1998

Echipa

Echipa actuală 
Echipa pentru sezonul 2021/2022 este formată din următoarele jucătoare:

Banca tehnică

Jucătoare notabile 

  Anja Andersen (1987–1988)
  Henriette Mikkelsen (1997–2003)
  Anja Nielsen (1997–2003)
  Trine Jensen (2001–2004)
  Kristine Andersen (1998–2005)
  Karin Mortensen (2002–2006)
  Josephine Touray (2004–2005)
  Karen Brødsgaard (2004–2007)
  Tonje Kjærgaard (1998–2007)
  Rikke Schmidt (2006–2007)
  Line Fruensgaard (2008–2010)
  Maibritt Kviesgaard (2011–2013)
  Lærke Møller (2009–2014)
  Louise Svalastog (2007–2014)
  Line Jørgensen (2010–2015)
  Susan Thorsgaard (2008–2016)
  Fie Woller (2009–2016)
  Stine Jørgensen (2012–2017)
  Trine Østergaard (2008–2017)
  Sabine Pedersen (2014–2018)
  Mie Augustesen (2014–2019)
  Louise Burgaard (2015–2019)
  Anne Mette Pedersen (2017–2019)
  Trine Troelsen (2017–2019)
  Julie Gantzel Pedersen (2017–2020) 
  Kjersti Grini (2000–2003)
  Ragnhild Aamodt (2005–2009)
  Kari-Anne Henriksen (2005–2009)
  Gro Hammerseng (2003–2010)
  Katja Nyberg (2006–2010)
  Isabel Blanco (2001–2011)
  Tonje Nøstvold (2008–2011)
  Ingrid Ødegård (2008–2012)
  Tonje Løseth (2017–2020)
  Jeanett Kristiansen (2019–2020)
  Ida Alstad (2014–2015)
  Veronica Kristiansen (2015–2018)
  Linnea Torstenson (2010–2012)
  Johanna Ahlm (2015–2016)
  Sabina Jacobsen (2014–2017)
  Linn Blohm (2016–2018)
  Debbie Bont (2011–2012)
  Nycke Groot (2011–2015)
  Valerie Nicolas (2007–2008)
  Grit Jurack (2001–2003)
  Beáta Siti (2001–2002)
  Narcisa Lecușanu (2002–2004)
  Eliza Buceschi (2016)
  Tanja Milanović (2004–2008)

Arenă 
Nume: IBF Arena
Oraș: Ikast
Capacitate: 2.550 locuri, 300 în picioare
Adresă: Stadion Alle 2b

Referințe

Legături externe 
 Site web oficial

Cluburi de handbal din Danemarca
Handbal în Ikast
Fondări în 1970 în Danemarca